Söderkulla kan avse:

 Söderkulla, Sibbo kommun – en tätort i Sibbo kommun, Finland
 Söderkullalandet – ö i Sibbo skärgård, numera ihopvuxen med Norrkullalandet
 Söderkulla, Malmö – ett bostadsområde i Malmö